Braula är ett släkte av tvåvingar. Braula ingår i familjen bilöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bilöss
Braula